Ariadne kan syfta på:

 Ariadne – en person i grekisk mytologi.
 Ariadne (djur) – ett släkte av fjärilar
 Ariadne (krater) – en krater på planeten Venus.
 43 Ariadne – en asteroid.
 Ariadne på Naxos – en opera med musik av Richard Strauss.
  – ett ångfartyg ägt av Ångbåts AB Jönköping-Stockholm.
 Aelia Ariadne – östromersk kejsarinna

Se även 
 Ariane